FLN puede referirse a:

 Aeropuerto Internacional Hercílio Luz, en la ciudad de Florianópolis, Brasil (Código de Aeropuerto IATA).

 Frente de Liberación Nacional:

 Frente de Liberación Nacional (Argelia)
 Frente de Liberación Nacional (Argentina)
 Frente de Liberación Nacional (Perú)
 Frente Nacional de Liberación de Vietnam, conocido también como el Viet Cong.
 Frente de Liberación Nacional (Albania)

 Fuerzas de Liberación Nacional, grupo insurgente de México.